Gustav Holck-Winterfeldt er navnet på flere personer:

 Gustav Frederik Holck-Winterfeldt (1733-1776) – dansk greve, godsejer og stiftamtmand
 Gustav Holck-Winterfeldt (officer) (1774-1833) – dansk greve, officer og kammerherre, søn af den foregående
 Gustav Holck-Winterfeldt (1802-1885) (1802-1885) – dansk greve, godsejer, hofjægermester og kammerherre (Gustav Christian Holck-Winterfeldt)
 Gustav Holck-Winterfeldt (1846-1909) (1802-1885) – dansk greve, godsejer, hofjægermester og kammerherre, søn af den foregående (Gustav Christian Flemming Holck-Winterfeldt)